Tewahedo-Kirchen heißen die:

 Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche
 Eritreisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche